Kurze Straße steht für:

 Kurze Straße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in der Altstadt (Düsseldorf)
 Kurze Straße (Hannover-Mitte)
 Kurze Straße (Hannover-Misburg), 1872 im heute hannoverschen Stadtteil Misburg-Nord angelegte Straße
 Kurze Straße (Kroppenstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kroppenstedt
 Kurze Straße (Malchow, Mecklenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Malchow (Mecklenburg)
 Kurze Straße (Waiblingen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Waiblingen
 Kurze Straße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Langerfeld-Mitte